Hrvatski nogometni kup 2005./06. bio je petnaesti Hrvatski nogometni kup. Naslov je uspješno obranila Rijeka.

Pretkolo, 31. kolovoza

Šesnaestina završnice, 20. – 21. rujna

Osmina završnice, 12. – 19. listopada

Četvrtzavršnica, 9. studenog (15. studenog)

|}

Poluzavršnica

Prve utakmice

Druge utakmice

Rijeka je pobijedila sa 2:1.

Varteks je pobijedio sa 5:4.

Završnica

Prva utakmica

Druga utakmica

Rijeka je pobijedila s 5:5 po pravilu gola u gostima.

Poveznice 
 1. HNL 2005./06.
 2. HNL 2005./06.
 3. HNL 2005./06.
 4. rang HNL-a 2005./06.
 5. rang HNL-a 2005./06.
 6. rang HNL-a 2005./06.
 7. rang HNL-a 2005./06.

Izvori
https://web.archive.org/web/20131016043456/http://prva-hnl.hr/blog/hr-nogometni-kup/arhiva-rezultata/?sid=15

2005.-06.
 kup